The Return of the Space Cowboy — второй студийный альбом британской группы Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 17 октября 1994 года, и дебютировал на 2 месте в британском чарте. В 1996 году альбом получил статус платинового.

Об альбоме 
Диск был записан в большой спешке за 6 месяцев в 7 разных студиях. В отличие от первого альбома, в стилистике The Return of the Space Cowboy присутствуют элементы многих музыкальных стилей, включая джаз-фьюжн и нео-психоделию. Как утверждает солист и автор песен Джей Кей, во многом вдохновением для написания материала стали наркотики, которые прямо или метафорически упоминаются во многих песнях альбома. В частности, в главном сингле «Space Cowboy» речь идёт о марихуане, в связи с чем видеоклип на эту песню был запрещён в США.

Список композиций 
 «Just Another Story» (Кей/Смит) — 8:48
 «Stillness In Time» (Кей/Смит) — 4:15
 «Half The Man» (Кей/Смит) — 4:48
 «Light Years» (Кей/Смит) — 5:53
 «Manifest Destiny» (Кей/Смит) — 6:19
 «The Kids» (Кей/Смит) — 5:08
 «Mr Moon» (Кей/Смит/Зендер) — 5:28
 «Scam» (Кей/Зендер) — 7:00
 «Journey To Arnhemland» (Кей/Бьюкенен/Смит) — 5:19
 «Morning Glory» (Кей) — 6:21
 «Space Cowboy» (Кей) — 6:25

В американской версии альбома переставлены местами 1 и 11 песни, а также добавлен 12 трек «Light Years (live)».
В японской версии альбома добавлен 12 трек «Space Cowboy (Stoned Again mix)».

Синглы

Музыканты, принявшие участие в записи 
 Джей Кей (): вокал
 Тоби Смит (): клавишные
 Стюарт Зендер (): бас-гитара
 Гэвин Доддс (): гитара
 Деррик Маккензи (): барабаны
 Маурицио Равалико (): перкуссия
 Майк Смит (): саксофон, флейта
 Джон Тикрелл (): труба
 Уинстон Роллинс (): тромбон
 Уоллис Бьюкенен (): диджериду
 Диджей Дизайр (): диджей
 Гленн Найтингейл (): гитара
 Джеффри Скэнтибэри: (): перкуссия
 Ди Си Ли (): бэк-вокал
 Роберт Бэйли (): бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 The Return of the Space Cowboy (дискография funkin.com)
 The Return Of The Space Cowboy на discogs.com

Альбомы 1994 года
Альбомы Jamiroquai